Сухаревская может означать:

 Сухаревская, Лидия Петровна (1909—1991) — советская актриса театра и кино.
 Сухаревская — станция Московского метрополитена.
 Сухаревская башня (Сухарева башня) — архитектурное сооружение, располагавшееся в Москве на пересечении Садового кольца, Сретенки и 1-й Мещанской улицы в 1695—1934 годах, выдающийся памятник русской гражданской архитектуры.